Крышень, Павел Федорович